El Roompot-Charles (codi UCI: ROC) és un equip ciclista neerlandès professional en ruta, de categoria Continental Professional.

L'equip va començar a competir a principis de 2015 amb el nom de Roompot. A mitjan temporada va adoptar el nom de Roompot Oranje Peloton. Participa en proves de l'UCI Europa Tour i també amb algunes del World Tour amb invitació. Entre el 2017 i el 2018 duia el nom de Roompot-Nederlandse Loterij. El 2019 adoptà el nom de Roompot-Charles.

Principals resultats 
 Arnhem Veenendaal Classic: Dylan Groenewegen (2015)
 Brussels Cycling Classic: Dylan Groenewegen (2015)
 Volta a Noruega: Pieter Weening (2016)
 Volta a Luxemburg: Maurits Lammertink (2016)
 Copa Sels: Taco van der Hoorn (2017)

A les grans voltes 
 Giro d'Itàlia
 0 participacions

 Tour de França
 0 participacions

 Volta a Espanya
 0 participacions

Composició de l'equip

Classificacions UCI 

UCI Amèrica Tour

UCI Àsia Tour

UCI Europa Tour

UCI Oceania Tour

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 
 Plantilles i resultats a firstcycling.com

Clubs ciclistes neerlandesos
Equips continentals professionals